Die Liste der französischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2024) listet alle französischen Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes nach der Europawahl in Frankreich 2019 auf.


Aktuelle Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete 

!
Frankreich